

Plaatsen 
Canada
 Ste. Genevieve (rivier), een rivier op het eiland Newfoundland
 Ste. Genevieve Bay, een baai van het eiland Newfoundland
 Sainte-Geneviève (Quebec), een wijk van de stad Montréal
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, een plaats in de provincie Quebec
 Sainte-Geneviève-de-Berthier, een plaats in de provincie Quebec

Frankrijk
 Sainte-Geneviève (Aisne)
 Sainte-Geneviève (Manche)
 Sainte-Geneviève (Meurthe-et-Moselle)
 Sainte-Geneviève (Oise)
 Sainte-Geneviève (Seine-Maritime)
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret)
 Sainte-Geneviève-lès-Gasny, Eure 
 Sainte-Geneviève-sur-Argence, Aveyron 
 Marizy-Sainte-Geneviève, Aisne

Verenigde Staten
 Ste. Genevieve (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Ste. Genevieve County, een county in de staat Missouri

Overige 
 Sainte Geneviève of Sint-Genoveva, een heilige
 Panthéon (Parijs), gebouwd als een kerk gewijd aan Ste. Geneviève